Ю́ргис Юозапа́йтис (; род. 29 июня 1942, Шяуляйская волость, Литва) — литовский композитор. Брат Витаутаса Юозапайтиса.

Биография 
Ученик Юлюса Юзелюнаса. В 1968—1977 годах — звукорежиссёр Гостелерадио Литовской ССР. Обрабатывает литовские народные песни.

Сочинения 
 1978 — опера «Морская птица»
 1982 — балет «Андромеда»
 1973 — симфония «Rex» для большого симфонического оркестра (посвящена Микалоюсу Чюрлёнису)
 1974 — камерная симфония «Юрате и Каститис» для камерного ансамбля, магнитной ленты и 12-ти струнных
 1977 — симфония «Zodiacus» для большого симфонического оркестра
 1980 — «Эпитафическая музыка» для струнного оркестра, колоколов и литавр
 1984 — «Эпитафическая симфония» для струнного оркестра
 1986 — вокальная симфония «Родное слово» для смешанного хора и струнного оркестра (слова народные)
 камерно-инструментальные ансамбли
 произведения для различных инструментов
 романсы, песни
 музыка к спектаклям драматического театра

Награды 
 1978 — Государственная премия Литовской ССР
 2002 — Национальная премия Литвы по культуре и искусству

Литература 
 Музыкальный энциклопедический словарь / Гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Советская энциклопедия, 1990. — с. 665 — ISBN 5-85270-033-9

Ссылки 
 

Оперные композиторы Литвы
Балетные композиторы Литвы
Лауреаты Национальной премии Литвы по культуре и искусству
Лауреаты Государственной премии Литовской ССР